Infinito puede referirse a:

Matemáticas 
 Infinito, concepto abstracto que describe algo sin ningún límite.
 Conjunto infinito, conjunto que no es finito.

Música 
 Infinito, banda de rap metal española.

Televisión 
 Infinito, canal de televisión argentino (1994-2015).